

Persone
 Charlie Lowery (1949) – ex cestista statunitense
 Clint Lowery (1971) – musicista statunitense
 Jamie Lowery (1961) – ex calciatore canadese
 John William Lowery, noto come John 5 (1971) – chitarrista e compositore statunitense
 Rob Lowery (1987) – cestista statunitense

Altro
 40th Street-Lowery Street – fermata della metropolitana di New York, Stati Uniti d'America
 Civetta di Lowery, nome comune dello Xenoglaux loweryi – uccello rapace notturno della famiglia degli Strigidi

Pagine correlate
David Lowery
Robert Lowery